Die SG Ratingen 2011 war eine Handball-Spielgemeinschaft aus Ratingen. Nach der Gründung 2011 stieg die SG viermal in Folge, bis in die 3. Liga, auf.

Geschichte 
Die Spielgemeinschaft wurde im Jahr 2011 von den Ratinger Vereinen interaktiv e.V. Handball und DJK Turnerbund 08 Ratingen gegründet. Als mittelfristiges Ziel wurde ausgegeben, sich dauerhaft im Mittelfeld der 3. Handball-Bundesliga zu etablieren. Nach vier Aufstiegen in Folge erreichte die SG Ratingen in der Saison 2014/2015 der 8. Platz in der 3. Liga West, die bisher beste Saisonplatzierung der Vereinsgeschichte. Um die Professionalisierung weiter fortzutreiben, wurde 2016 die SG Ratingen Spielbetriebs- und Marketing GmbH gegründet, deren geschäftsführender Gesellschafter bis heute Bastian Schlierkamp ist. Pascal Voß bekleidet das Amt des Prokuristen.

Von 2014 bis 2017 spielte die SG Ratingen in der 3. Liga. Am Ende der Saison 2016/2017 stieg die Mannschaft in die Regionalliga Nordrhein ab.
Im Laufe der vergleichsweise kurzen Vereinsgeschichte, konnte die SG Ratingen mit namhaften Verpflichtungen auf sich aufmerksam machen. Bekannte Trainer des Clubs waren beispielsweise Pascal Mahé, Khalid Khan und Richard Ratka. Zu den prominentesten Spielern zählen Anthony Pistolesi, Mike Schulz, Moritz Barkow, Bastien Arnaud und Petar Angelov. Aktuell stehen die mazedonischen Nationalspieler Ace Jonovski und Filip Lazarov sowie der ehemalige Bundesliga-Profi Alexander Oelze im Kader.

Die A-Jugend stieg 2012 in die Jugend-Bundesliga auf und wurde auf Anhieb Vierter. Die Folgesaison 2013/2014 beendeten die A-Junioren auf dem letzten Tabellenplatz und verpassten die Qualifikation für die Jugend-Bundesligasaison 2014/2015 knapp.

Im Jahr 2021 wurde die SG Ratingen aufgelöst. Da die Handballabteilung des Turnerbundes Ratingen, aus der die SG entstanden war, nicht mehr existiert, gehen die Mannschaften wieder als interaktiv.Handball an den Start, womit ein Beschluss der Mitgliederversammlung im Jahr 2020 umgesetzt wurde.

Erfolge 
 Aufstieg in Herren-Landesliga (HVN) 2011
 Aufstieg in Herren-Verbandsliga (HVN) 2012
 Aufstieg in A-Jugend-Bundesliga (DHB) 2012
 Aufstieg in Herren-Oberliga (HVN) 2013
 Aufstieg in 3. Bundesliga (Staffel West) 2014

Saisonbilanzen seit 2010

Bekannte Persönlichkeiten 
 Filip Lazarov
 Ace Jonovski
 Alexander Oelze
 David Ferne
 Bastien Arnaud
 Anthony Pistolesi
 Richard Ratka (Trainer)
 Pascal Mahé (Spieler und Trainer)
 Robert Markotić
 Mike Schulz
 Petar Angelov
 Anthony Pistolesi

Weblinks 
 Website der SG Ratingen 2011
 Website von interaktiv.handball

Einzelnachweise 

Sportverein (Ratingen)
Ratingen, SG
Gegründet 2011
Aufgelöst 2021